Stefan Cieślak (1891–1954) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari, dowódca 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty
 Stefan Cieślak (1920–2013) – polski fotoreporter, nestor fotografii prasowej w Szczecinie